В одиночному розряді тенісного турніру BMC Tournament 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 7-5, 6-7, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Маргарет Корт (переможецьssa)
 Розмарі Казалс (півфінал)

 Ненсі Гюнтер (фінал)
 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships